Косачёва — женская форма русской фамилии . Известные носительницы:
 Косачёва, Анжелика Павловна (род. 1982) — российский игрок в настольный теннис.
 Косачёва, Анфиса Николаевна (род. 1965) — российская легкоатлетка.